Акропољ може бити:

 Акропољ — „град на брду”, грчки израз за древне градове
 Акропољ (Атина) — градска четврт у Атини
 Акропољ (новине) — грчки дневни лист, штампан у Атини од 1883. године
 Акропољ (планина) — планина на Тасманији

Види још 

 Акропољски рели — рели такмичење, део распореда Европског рели шампионата